Thane (stad), een stad in de Indiase staat Maharashtra, de grootste voorstad van Bombay
Thane (district), een district in de Indiase staat Maharashtra
Thegn, een titel of aanduiding bij vroegmiddeleeuwse Angelsaksische en Scandinavische volken
 Thane (Marvel), een karakter uit de Marvel Comics